Вітаємо нашу країну () — гімн Мальдів. Він був введений 1972 року. Слова гімну написав Мухаммад Жамель Діді 1948 року, музику створив 1972 року шрі-ланкійський композитор Ваннакуваттавадуге Дон Амарадева.

Історія  
До 1948 року королівський оркестр в особливо урочистих випадках виконував без слів пісню Salaamathi в резиденції султана. Пізніше було заявлено про необхідність написання тексту та нової мелодії. Текст був написаний 1948 року Мухаммадом Жамель Діді. Незадовго до візиту королеви Єлизавети II на Мальдіви було прийнято рішення про швидке створення нової мелодії для гімну. Оригінальний текст 1948 року був трохи виправлений з метою підкреслити, що Мальдіви є республікою з 1968 року.

Текст гімну

Транскрипція знаками МФА 
qaumi: mi ekuweɾikan mati: tibegen kuɾi:me sala:m, 
qaumi: bahun gina hejɔ du ˁa: kuɾamun kuɾi:me sala:m. 
qaumi: niʃa:naɲ huɾumita:ˀeku bɔ: lambaˀi tibegen
 a ˀuda: nakan libigen e wa: didaˀak kuɾi:me sala:m. 
nasɾa: nasi:ba: ka:mija:bu-ge ɾamzakaŋ himene:
fessa: ɾ ata:i huda: eki: fenumun kuɾi:me sala:m. 
 faχra: ʃaɾaf gawmang e hɔ:dai dewwi batalun
zikɾa:ge matiweri ɭentakun aɖugai kuɾi:me sala:m. 
divehi:nge nan mɔɭu wun edi tibegen kuɾi:me sala:m. 
miniwankama: madanijjata: libigen mi ˁa:lamuga:
dinigen hita: matakun tibun edigen kuɾi:me sala:m. 
di:na:i veɾinnaŋ heyɔ hitun huɾmat ada: kuɾamun
si:da: wafa:teɾikan mati: tibegen kuɾi:me sala:m. 
dawlatuge abuɾa: ˁizzata: matiweɾi abadaŋ 
 a ˀuda:na wun edi hejɔ du ˁa: kuɾamun kuɾi:me sala:m.

Переклад англійською мовою 
We salute you in this national unity. 
We salute you, with many good wishes in the national tongue, 
Bowing the head in respect to the national symbol. 
We salute the flag that has such might;
It falls into the sphere of victory, fortune and success
With its green and red and white together, and therefore we salute it.

To those heroes who sought out honour and pride for the nation
We give salute today in auspicious verses of remembrance. 
May the nation of the Maldivian Islanders advance under guard and protection
And the name of the Maldivian Islanders become great. 
Thus we pledge as we salute.

We wish for their freedom and progress in this world
And for their freedom from sorrows, and thus we salute. 
With full respect and heartfelt blessing towards religion and our leaders, 
We salute you in uprightness and truth. 
May the State ever have auspicious honour and respect. 
With good wishes for your continuing might, we salute you.

Див. також 
 Герб Мальдів
 Прапор Мальдів

Посилання  
 Текст гімну 
 Гімн на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Мальдівів
Мальдіви
Мальдіви
Музика Мальдівів